Antigonia är ett släkte av fiskar. Antigonia ingår i familjen trynfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trynfiskar